

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Fillmore – città della Contea di Ventura, California
 Fillmore – quartiere di San Francisco, California
 Fillmore – villaggio della Contea di Montgomery, Illinois
 Fillmore – città della Contea di Putnam, Indiana
 Fillmore – township della Contea di Allegan, Michigan
 Fillmore – città della Contea di Andrew, Missouri
 Fillmore – località della Contea di Allegany, New York
 Fillmore – capoluogo della Contea di Millard, Utah
 Contea di Fillmore – contea del Minnesota
 Contea di Fillmore – contea del Nebraska

Luoghi 
Fillmore è il nome di vari locali per concerti aperti da Bill Graham:
 The Fillmore – locale di San Francisco, all'incrocio tra Fillmore Street e Geary Boulevard
 Fillmore West – locale di San Francisco, all'incrocio tra Market Street e South Van Ness Avenue
 Fillmore East – locale di New York

Persone 
 Abigail Fillmore – moglie di Millard, 13º presidente degli Stati Uniti d'America
 Charles Fillmore – mistico statunitense, cofondatore, insieme alla moglie Myrtle, della Unity Church
 Charles J. Fillmore – linguista statunitense
 Chris Fillmore – pilota motociclistico statunitense
 Greg Fillmore – cestista statunitense
 Millard Fillmore – 13º presidente degli Stati Uniti d'America

Altro 
 Fillmore East - June 1971 – album live di Frank Zappa
 Fillmore – documentario del 1972 diretto da Richard T. Heffron
 Fillmore! – serie animata